Élisabeth de Bavière (1227-1273), fille d'Othon II de Bavière et épouse de Conrad IV du Saint-Empire
 Élisabeth de Bavière (1329-1402), fille de l'empereur Louis IV du Saint-Empire et de Marguerite II de Hainaut ; épouse d'Ulrich du Wurtemberg
 Élisabeth de Bavière-Landshut (1383-1442), fille du duc Frédéric de Bavière-Landshut, épouse de Frédéric  de Brandebourg
 Élisabeth de Bavière (°vers 1406 - †), fille d'Ernest de Bavière et d'Élisabeth Visconti, épouse en 1430 Adolphe  de Juliers, puis en 1440 le comte Hesso de Leiningen
 Élisabeth de Bavière (1419-1451), épouse en 1444 Ulrich V de Wurtemberg
 Élisabeth de Bavière, épouse de Ernest de Saxe, électeur de Saxe
 Élisabeth-Auguste de Palatinat-Soulzbach (1721-1794), fille de Joseph Charles de Palatinat-Soulzbach et épouse de Charles Théodore de Bavière
 Élisabeth de Bavière (1801–1873), reine consort de Prusse, épouse du roi Frédéric-Guillaume IV
 Élisabeth de Bavière (1863-1924), troisième enfant et fille aînée du prince Adalbert de Bavière et de l’infante Amélie d'Espagne.
 Élisabeth Marie de Bavière (1874-1957), fille du prince Léopold de Bavière et de Gisèle d'Autriche.

Voir aussi 
 
 Élisabeth de Wittelsbach (1837–1898), dite Sissi, épouse de l’empereur François-Joseph Ier, impératrice d'Autriche
 Élisabeth en Bavière (1876–1965), épouse du roi Albert Ier, reine des Belges

Homonymie dynastique
Homonymie de personnes